

Норт-Бервік — місто, штат Мен
 Норт-Бервік — переписна місцевість, штат Мен